VI. Fülöp néven többen is uralkodtak.

VI. Fülöp francia király (1293–1350)
VI. (Szép) Fülöp, Burgundia (Franche-Comté) és Artois grófja (1478–1506), I. Fülöp néven Kasztília királya és IV. Fülöp néven Németalföld (Burgundia) uralkodója
VI. Fülöp, Waldeck grófja (1551–1579)
VI. Fülöp, Németalföld (Burgundia) uralkodója (1578–1621), III. Fülöp néven spanyol király
VI. Fülöp, (Felső-)Navarra királya (1605–1665), IV. Fülöp néven spanyol király
VI. Fülöp spanyol király (1968–)